Aurora Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Aurora Township du comté de Kendall en Illinois ;
   du comté de Benson  dans le Dakota du Nord ;
   du comté de Cloud dans le Kansas ;
   du comté de Steele dans le Minnesota.
 Aurora Township du comté de Lawrence, dans le Missouri.

Homonymie de townships